Rötz,  een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
 Roetz-Bikes een fietsmerk